Cesare de Seta – storico dell'architettura e saggista italiano
 Enrico De Seta – disegnatore e pittore italiano
 Enrico De Seta – avvocato e politico italiano
 Francesco De Seta – prefetto e politico italiano
 Lucrezio de Seta – batterista, percussionista e produttore discografico italiano
 Maria Elia De Seta Pignatelli – socialite e collaborazionista italiana
 Vittorio De Seta – regista e sceneggiatore italiano